

Helységnevek az USA-ban 
Cresson (Pennsylvania)
Cressona (Pennsylvania)
Cresson Township (Pennsylvania)
Cresson (Texas)

Személyek 
Édith Cresson francia miniszterelnök, az Európai Bizottság oktatásügyi és kutatási biztosa